Don Giuseppe Berardelli  olasz katolikus esperes, aki a 2020-as koronavírus-járvány során tanúsított állítólagos önfeláldozásával nemzetközi ismertségre tett szert.

Életpályája
1947-ben született a lombardiai Fontenóban. Társadalomtudományból diplomázott és lelkipásztori tanulmányokat végzett, majd 1973. június 30-án pappá szentelték. Egyházi alkalmazottként dolgozott Città di Castellóban (1973–1976) és Calolziocortéban (1976–1984), plébánosként Gaverinában (1984–1993), prelátusként Fiorano al Serióban (1993–2006). 1985 és 1997 között az egyházmegyei papi szenátus tagja volt. 2006-ban Casnigo esperesévé nevezték ki, mely hivatalt haláláig töltötte be. 2013 és 2014 között Gandino vikáriusa és a papi szenátus tagja volt.

Halála
Élete utolsó éveiben légzési problémákkal küzdött. Miután 2020 elején koronavírussal fertőződött meg, állapota romlott és a loverei kórházba utalták, ahol a március 15-éről 16-ára virradó éjszakán elhunyt.

Halála után egy névtelen forrásra hivatkozva a legtöbb nagy hírportál azt közölte, hogy Berardelli azért hunyt el, mert lemondott a plébániai közösség által neki adományozott lélegeztetőgépéről, hogy az egy nála fiatalabb páciensnek jusson. Ezt azonban az egyházkerület tagjai és Berardelli ismerősei cáfolták: a közösség nem adományozott ilyen gépet, Berardelli pedig azért mondott le a kórházi lélegeztetőgépről, mert egyéb egészségügyi problémái miatt nem tudta használni azt.

Személye
Nagylelkű, szívélyes, karizmatikus embernek ismerték. Támogatta az egyházi és közösségi programokat, oratóriumot építtetett, kegyhelyeket hozott rendbe.

Jegyzetek

Olasz katolikus papok
1947-ben született személyek
2020-ban elhunyt személyek
Covid19-ben elhunyt személyek
Lombardiaiak